Le nom Champagnac vient de l'étymon *Campaniacum formé avec le suffixe d'origine gauloise -acum. 

Il est le nom de différentes communes françaises :  

 Champagnac, dans le Cantal
 Champagnac, en Charente-Maritime
 Champagnac-de-Belair, en Dordogne
 Champagnac-la-Noaille, en Corrèze ; gentilé : Champagnacois
 Champagnac-la-Prune, en Corrèze
 Champagnac-la-Rivière, dans la Haute-Vienne
 Champagnac-le-Vieux, dans la Haute-Loire